Hračky mohou označovat:
 množné číslo od hračka
 Hračky (film)
 Hračky (album)
 Hračky Jamese Maye

Související články 
 Hračka (film)